Хэрриот () — английская фамилия. Варианты написания: Harriot, Herriot. В различных источниках встречаются также устаревшие варианты транскрипции Гарриот и Гэрриот, однако такая же русская транскрипция возможна также для фамилии Garriott.

 Хэрриот, Джеймс (1916—1995) — английский ветеринар, писатель.
 Хэрриот, Томас (1560—1621) — английский астроном, математик, этнограф и переводчик.

Астронимы:
 Гарриот — кратер на обратной стороне Луны.
 Хэрриот (Харриот, Гарриот), или 55 Рака f, — планета в системе 55 Рака (HD 75732).

См. также 
 Эдуар Эррио (; 1872—1957) — французский политик.